Plaatsen in de Verenigde Staten
 Callahan (Florida), plaats in Florida
 Callahan County, county in Texas

 Personen
 Bill Callahan (1966), Amerikaans zanger en gitarist
 John Callahan (1951-2010), Amerikaans cartoonist

Ierse achternaam